

Март 
 13 марта:
 Абу Джахль, глава курайшитов, один из ярых противников пророка Мухаммеда;
 Утба ибн Рабиа, один из руководителей племени курайшитов, который отказался следовать за пророком Мухаммедом.
 14 марта — Рукайя бинт Мухаммад, дочь пророка Мухаммеда.
 Ан-Надр ибн аль-Харис, араб-язычник, один из основных противников зарождающегося ислама.

Апрель 
 24 апреля — Меллит, первый епископ Лондона и третий архиепископ Кентерберийский.

Май 
 20 мая — Австрегизил Буржский, сначала епископ, а затем архиепископ в Бурже (597—624), католический святой.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Абу Лахаб, дядя пророка Мухаммеда и один из ярых его противников в позднемекканский период его деятельности.
 Каб ибн аль-Ашраф, арабский поэт, еврей из Медины из племени Бану Надир.
 Редвальд, король Восточной Англии (ок. 599 — ок. 624), первый безусловно исторический правитель Восточной Англии, о котором известно что-либо кроме имени.
 Ронан мак Колмайн, король Лейнстера (605/608—624).
 Укба ибн Абу Муайт, один из главных противников пророка Мухаммеда.
 Усман ибн Мазун, один из сподвижников пророка Мухаммеда, тринадцатый человек, принявший ислам.
 Эни, король Восточной Англии (617—624).

0624
Умершие в 624 году